Zofingen (franc. Zofingue) este un orășel cu 10.710 loc. situat în cantonul Aargau, Elveția. El se află în partea de sud-vest a cantonului în valea Wigger între Oftringen și Aarburg în apropiere de granița cu cantonul Lucerna. Orașul se află amplasat aproape de intersecția drumurilor principale de pe direcția nord-sud și est-vest. După numărul de locuitori orășelul se află pe locul opt în canton.

Evoluția numărului populației

Partide politice

Personalități născute aici 
 Erich von Däniken (n. 1935), scriitor.

Legături externe 

 Offizielle Website  Zofingen
 Zofingen Regio

Vezi și 
 Listă de localități din cantonul Argovia

Localități din cantonul Aargau
Orașe din Elveția